Качу́рка — птица отряда буревестникообразных:
 Качурка Вильсона — птица, обитающая на о-вах Субантарктики.
 Качурка Хорнби — мало изученный вид птиц из семейства качурковых.